Kelston steht für:

 Kelston (Somerset), ein Dorf in der englischen Grafschaft Somerset
 Kelston, einen Vorort von Auckland (Neuseeland), der bis 2010 zu Waitakere City gehörte